Spaltung oder spalten steht für:
 Spalten (Verfahren), trennendes Fertigungsverfahren
 Spaltung (Psychologie), Störung der integrativen Funktion des Bewusstseins
 Spaltung (Recht), Aufteilen von Unternehmen oder Unternehmensteilen
 Kernspaltung, physikalischer Prozess der Spaltung von Atomkernen
 Zungenspaltung, Spalten der Zunge als kosmetische Operation
 Aufspaltung von Licht in seine Bestandteile, siehe Spektroskopie
 Arbeitsgang der Lederherstellung, siehe Spaltleder
 Trennen von Papieren in die zwei Oberflächen, siehe Papierspaltverfahren
 Spaltung einer Partei oder politischen Bewegung, siehe Parteispaltung
 Richtungskampf in einer Partei oder politischen Bewegung, siehe Parteiflügel
 Kirchenspaltung aus theologischen oder anderen Gründen, siehe Schisma
 eine Strategie des Gegeneinander-Ausspielens, siehe Divide et impera
 in der Wappenkunst eine senkrechte Teilung, siehe Heroldsbild #Teilung und Spaltung, Ständerung
 Die Spaltung, Roman von Ernst-Jürgen Dreyer (1979)

Siehe auch:
 Abspaltung (Begriffsklärung)

 Spalt (Begriffsklärung)
 Spalter (Begriffsklärung)
 Teilung (Begriffsklärung)
 Gabelung (Begriffsklärung)
 Splitting (Begriffsklärung)